Primero de Mayo, Spaans voor eerste mei, kan voor verwijzen naar:
Dag van de Arbeid, een feestdag van de socialistische, communistische en anarchistische arbeidersbeweging
Primero de Mayo (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
Primero de Mayo (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos